Миралехос има више значења:

 Миралехос (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Миралехос (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Миралехос (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Миралехос (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику